De Aziatische Indoorspelen zijn een sportevenement en herbergen sporten die indoor gespeeld worden. Het sportevenement werd voor de eerste maal georganiseerd in 2005. De derde Aziatische Indoorspelen werden in 2009 in Hanoi, Vietnam georganiseerd. De vierde editie in Doha in 2011 werden niet gehouden. Daarna werd besloten, om er geen vervolg meer aan te geven. De Aziatische Indoorspelen zal vanaf 2013 opgevolgd worden door de Aziatische Indoor- en Vechtkunstspelen.

Edities

Sportdisciplines

Medaillespiegel